Rocketeer steht für:
 Rocketeer (Comic), Comic von Pacific Comics
 Rocketeer, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (1991)
 Rocketeer (Lied), Lied von Far East Movement (2010)